Uno-X Pro Cycling Team er et professionelt cykelhold for kvinder, som blev etableret med start fra 1. januar 2022. Holdet er baseret i Norge, og deltager på UCI Women's World Tour i landevejscykling.

Holdet

2023

Sejre

2022

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Cykelhold fra Norge
Cykelhold for kvinder
Etableret i 2022